Bioskop steht für:

 Bioskop, ein Projektionsapparat der Brüder Skladanowsky
 BioSkop e. V., ein deutscher Verein, siehe Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften und ihrer Technologien
 Bioskop-Film GmbH, München, eine deutsche Filmproduktionsgesellschaft
 Deutsche Bioskop (auch: Deutsche Bioscop), 1899 von Jules Greenbaum (auch: Julius Grünbaum oder Jules Greenbaum, 1867–1924) gegründete und bis 1921/22 bestehende Filmproduktionsgesellschaft in Berlin

Siehe auch:
 Decla-Bioskop, deutsche Produktionsfirma, die Stummfilme herstellte
 Bioscope (Begriffsklärung)